Abdoulaye Samaké (29 de abril de 1987) é um futebolista profissional Maliano que atualmente joga Hafia como goleiro.

Ligações Externas
 

Nascidos em 1997
Futebolistas do Mali
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Goleiros do Mali